Suta – genere di serpenti della famiglia Elapidae
Sūta – termine sanscrito indicante lo scudiero di un guerriero (Kṣatriya)